Флаг сельского поселения Спутник является официальным символом сельского поселения Спутник Можайского муниципального района Московской области Российской Федерации. Учреждён 6 марта 2007 года.

Флаг муниципального образования сельское поселение Спутник Можайского муниципального района Московской области составлен на основании герба сельского поселения Спутник по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Флаг представляет собой прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее в белом, жёлтом, оранжевом и сером цветах изображение колеса со стоящим на нём снопом между двух кувшинов, изливающих белые потоки».

Обоснование символики 
Сельское поселение Спутник получило наименование в 1960-х годах на волне первых космических полётов. Сельское поселение представляет собой самостоятельное муниципальное образование и при этом по своему географическому расположению вблизи Можайска, является «спутником» города. Об этом на флаге аллегорически говорит изображение двух кувшинов — традиционных предметов крестьянского быта, украшенных орнаментов в виде крепостной стены — элемента флага города Можайска.

Белые струи, изливающиеся из кувшинов и золотой сноп отражают основу экономики поселения: сельское хозяйство — здесь развито зерноводство и молочное животноводство, с которым связано прошлое, настоящее и будущее поселения.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Сельское поселение располагается в интересном месте с богатым историческим наследием, обусловленным расположением рядом с двумя транспортными путями: Москвой-рекой и одной из самых древних дорог Старым Смоленским трактом. Колесо на флаге сельского поселения это колесо времени, аллегорически символизирующее неразрывную связь времён, историческую преемственность поколений и сохранение традиций, заложенных многими поколениями предков.

Голубой цвет — символ неба, чести, благородства и духовности, чистого неба и водных просторов указывает на красоту местной природы.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Примечания